

Cinema 
 Happy Now – film del 2001 diretto da Philippa Cousin
 Happy Now – cortometraggio del 2004 diretto da Frederikke Aspöck

Musica 
 Happy Now – album dei Gang of Four del 2019
 Happy Now – EP dei The Beloved del 1987
 Happy Now? – singolo dei No Doubt del 1995
 Happy Now – singolo dei Take That del 2011
 Happy Now – singolo di Kygo del 2018
 Happy Now – singolo di Zedd ed Elley Duhé del 2018
 Happy Now – singolo degli Slander del 2018

Teatro 
 Happy Now? – opera teatrale di Lucinda Coxon del 2008